Míloi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Míloi (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Mýloi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar